Centrumkanaal of Canal du Centre, vaarweg in Henegouwen, België
 Canal du Centre (Frankrijk), ook wel canal du Charolais, vaarweg in Bourgondië, Frankrijk